Ballivián en español puede ser un apellido o un topónimo.

Personajes 

 José Ballivián: político boliviano, noveno presidente boliviano desde 1841 hasta 1847.
 Adolfo Ballivián (1831-1874), presidente constitucional boliviano desde 1873 hasta 1874.
 Hugo Ballivián: militar boliviano, presidente de facto boliviano entre 1951 y 1952.

Topónimos 
 Lago Ballivián, lago pleistocénico en territorio boliviano.
 Provincia José Ballivián, en el departamento boliviano del Beni.
 Fortín Ballivián (actualmente llamado Ballivián a secas), antiguo puesto militar y luego localidad boliviana.